ras (białko)
 siatkowaty układ aktywujący
 Królewskie Towarzystwo Astronomiczne
 ras – tytuł arystokratyczny
 Royal Asiatic Society

 niepoprawnie: układ renina–angiotensyna–aldosteron (RAAS lub RAA)